Kalyke ist der Name

 einer Geliebten des Zeus und Mutter des Endymion in der griechischen Mythologie, siehe Kalyke (Mythologie).
 der Mutter des Kyknos siehe Kalyke (Tochter des Hekaton).
 eines Jupitermondes, siehe Kalyke (Mond).
Siehe auch:
Calice